Alberto Bonisoli – politico italiano
 Franco Bonisoli – brigatista italiano
 Ognibene Bonisoli – umanista italiano